Elefante pode referir-se a:

Elefante, animal da família de mamíferos proboscídeos
O peixe Gnathonemus petersi
Elephant (em português, Elefante), filme de 2003 de Gus Van Sant
Xiang Qi, a peça de xadrez chinês também chamada de elefante em português
Joseph Merrick, também conhecido como O Homem Elefante, vítima da síndrome de Proteus no século XIX
The Elephant Man (em português, O Homem Elefante), filme de 1980 de David Lynch sobre Joseph Merrick

Desambiguação